EDTK ist bzw. war der ICAO-Code für:
 Flugplatz Sinsheim, ein Sonderlandeplatz in Sinsheim (Elsenz), Baden-Württemberg
 Flugplatz Karlsruhe-Forchheim, ein ehemaliger Flugplatz in Karlsruhe, Baden-Württemberg – IATA-Code: QKA

Abkürzung